XXI Летняя Универсиада проходила с 22 августа по 1 сентября 2001 года в Пекине (Китай).

Выбор города

Страны-участницы 
В ней принимали участие 6757 спортсменов из 165 стран.

Виды спорта 
  Баскетбол (2)
 Водные виды спорта:
  Водное поло (1)
  Плавание (40)
  Прыжки в воду (12)
  Волейбол (2)
 Гимнастика:
  Спортивная гимнастика (14)
  Художественная гимнастика (8)
  Дзюдо (18)
  Лёгкая атлетика (45)
  Настольный теннис (7)
  Теннис (5)

Общий медальный зачёт

Примечания 

Летние Универсиады
Универсиада
Международные спортивные соревнования в Пекине
2001 год в Китае
Август 2001 года
Сентябрь 2001 года